Gagarinskaja is de naam van een metrostation in Novosibirsk en Samara, zie:
Gagarinskaja (metrostation Novosibirsk)
Gagarinskaja (metrostation Samara)